Липаны:
Ли́паны — город в Словакии
Липа́ны — индейское племя в США

См. также 
ЛИПАН
Липан